LRD ist Abkürzung für:

 Least reference density, eine Speicher-Strategie
 Liberianischer Dollar
 Leitender Regierungsdirektor, deutsche Amtsbezeichnung
 Leiter Rettungsdienst, eine administrative Funktion im Rettungsdienst (vgl. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD))
 gambisches Kfz-Kennzeichen für Lower River Region

LRD